Калинский — русская фамилия. Известные носители:

 Калинский, Анатолий Васильевич (род. 1939) — советский инженер.
 Калинский, Давид Моисеевич (1908—1986) — советский шашист и шашечный композитор.
 Калинский, Иван Плакидович — историк бытовой культуры русского народа, автор «Церковно-народного месяцеслова на Руси».
 Калинский, Николай Николаевич (род. 1993) — российский футболист.
 Калинский, Осип Фёдорович (Калинский-Гелита; 1792—1858) — русский медик.
 Калинский, Сергей Шимонович (род. 1951) — российский артист оперетты.
 Калинский, Тимофей Васильевич (род. 1740-е) — политический и общественный деятель
 Калинский, Ян Дамаскен (1664—1726) — польский поэт и писатель.

 Калинская, Анна Николаевна (род. 1998) — российская теннисистка.